Гай Фабри́ций Лусци́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Фабриций Лусцин — консул 282 года до н. э.;
 Гай Фабриций Лусцин — претор 195 года до н. э., легат в Апулии и Ахайе в 190 году до н. э. Внук предыдущего.